Jürgen Barth (ciclista) (Berlín, 1943 - Raubling, 2011), ciclista alemany
 Jürgen Barth (pilot) (Thum, 1947), pilot i enginyer alemany